Puchar Świata w saneczkarstwie na torach lodowych to seria zawodów od listopada do lutego organizowana przez Międzynarodową Federację Saneczkarską (FIL). Pierwsza edycja Pucharu Świata w saneczkarstwie odbyła się w sezonie 1977/1978 i od tej pory odbywa się bez przerwy corocznie. Obecnie zawodnicy startują w następujących konkurencjach: jedynki kobiet, jedynki kobiet-sprint, jedynki mężczyzn, jedynki mężczyzn-sprint, dwójki mężczyzn, dwójki mężczyzn-sprint oraz w konkurencji drużynowej.

Punktacja

Obecnie 
Obecna punktacja Pucharu Świata FIL jest identyczna dla wszystkich konkurencji. Zwycięzca otrzymuje 100 punktów, drugi 85, trzeci 70, liczba punktów maleje stopniowo; 39 zawodnik dostaje 2 punkty. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach poniżej czterdziestego otrzymują jeden punkt.

Dawniej 
Początkowo w Pucharze Świata nie było jednej wspólnej punktacji. Zamiast tego istniały trzy oddzielne systemy przydzielania punktów.

Jedynki kobiet

Jedynki mężczyzn

Dwójki mężczyzn

Medaliści Pucharu Świata

Kobiety

Jedynki

Mężczyźni

Jedynki

Dwójki mężczyzn

Dwójki kobiet

Drużynowo

Rekordziści

Najwięcej wygranych zawodów PŚ w jedynkach 
Stan na koniec sezonu 2021/22

 Klasyfikacja nie obejmuje zwycięstw w konkurencji sprintu

Najwięcej wygranych zawodów PŚ w dwójkach 
Stan na koniec sezonu 2021/22

 Klasyfikacja nie obejmuje zwycięstw w konkurencji sprintu

Najwięcej zwycięstw w klasyfikacji generalnej jedynek 
Stan na koniec sezonu 2022/23

Najwięcej zwycięstw w klasyfikacji generalnej dwójek 
Stan na koniec sezonu 2022/23

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata w saneczkarstwie
 Saneczkarstwo na zimowych igrzyskach olimpijskich
 Medaliści igrzysk olimpijskich w saneczkarstwie
 Puchar Świata w saneczkarstwie (tory naturalne)

Bibliografia 
 Medaliści Pucharu Świata na stronie FIL 
 FIL.org: Winners of Overall World Cups since 1977/1978 
  

!